Molekulska formula -{C10H19NO2}- se može odnositi na:

 Atagabalin
 Procimat